Chamba –  città dell'India, capoluogo del distretto omonimo, nello stato federato dell'Himachal Pradesh
Chamba – suddivisione dell'India, classificata come nagar panchayat, situata nel distretto di Tehri Garhwal, Uttarakhand
Chamba – stato principesco del subcontinente indiano
Chamba – gruppo etnico africano

La Chamba – comune francese